Weiße Ware steht für:

 White Label, alternative Bezeichnung für No-Name-Produkt und Gattungsmarke
 Haushaltsgerät in der Händlerfachsprache
 Vaiselle Blanche im Präkeramischen Neolithikum B, Kalkgefäße als Vorläufer der Tongefäße und Keramik